George Lamptey (?  2011), un arbitre ghanéen de football
 Joseph Lamptey (né en 1974), un arbitre ghanéen de football
 Nii Odartey Lamptey (* 1974, Accra), un footballeur ghanéen

Patronyme ghanéen